Leinungen ist der alte Name zweier geographischer Begriffe:

 Großleinungen (Ortsteil von Sangerhausen)
 Kleinleinungen (Verwaltungsgemeinschaft Roßla-Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz)